Флументаль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Леберн. Население составляет 995 человек (на 16 апреля 2008 года). Официальный код — 2545.

Ссылки 
 Официальная страница